Der Tiger ist Titel oder -bestandteil:

Filme:
Der Tiger (1930)
Der Tiger (1951)
Der Tiger Akbar (1951)
Der Tiger der sieben Meere (1966)
Der Tiger schlägt zurück (1967)
Der Tiger von Kwantung (1979)
Der Tiger von New York (1955)
Der Tiger von Osaka (1974)
Der Tiger vom Kwai (1973)
Der Tiger aus Taipeh 
Der Tiger und der Schnee (2005)
 Der Tiger oder Was Frauen lieben! (2009)
Hörspiel:
Der Tiger Jussuf 
Roman:
Der Tiger von Shangri-La

Siehe auch:
 Der Tiger von Eschnapur